Nozomi puede hacer referencia a:

 Nozomi, sonda espacial japonesa.
 Nozomi, tren japonés de alta velocidad.
 Nozomi Tsuji, cantante japonesa.